Takkijärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Takkijärvi, Norrbotten, sjö i Pajala kommun,  (5,38 ha)
Takkijärvi, Lappland, sjö i Gällivare kommun,  (5,06 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn